Lakengilde (Amsterdam) - Nederland
 Lakengilde (Bramsche) - Duitsland
 Lakengilde (Brussel) - België
 Lakengilde (Leiden) - Nederland